Наґава (Аоморі)
Наґава (Наґано)
Наґава (Хіросіма)